Bosznia-Hercegovina
 Gornji Dubovik, falu Višegrad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Dubovik, falu Podcrkavlje községben, Bród-Szávamente megyében

 Koszovó
 Dubovik, falu Dečeni községben, a Peći körzetben

 Montenegró
 Dubovik, a falu Cetinje községben